El tubo puede hacer referencia a:

 tubo, sistema de transporte público, de tipo teleférico de la ciudad de Pereira, Colombia.
 Megacable Comunicaciones''', empresa dedicada a la comercialización de televisión por cable, servicio de internet y telefonía en México.

{{Sin auntorisar fraude}